2. Bundesliga 2009/10 steht für:

 2. Fußball-Bundesliga 2009/10
 2. Frauen-Bundesliga 2009/10